Weir kan syfta på:

 Weir (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Indien 

 Weir (ort i Indien), Rajasthan, Būndi,

USA 

 Weir, Kansas, ort, Cherokee County, 
 Weir, Mississippi, ort, Choctaw County, 
 Weir, Texas, ort, Williamson County,

Se även 
 Mount Weir – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar